4-й чемпионат Польши проходил с 23 мая по 6 июня 1937 года в городе Юрата. Соревнование было организовано в формате открытого чемпионата страны. Турнир оказался последним чемпионатом Польши, прошедшим до Второй мировой войны.

Помимо 16 польских шахматистов, участие принимали 6 иностранцев. Победу во всем турнире одержал С. Г. Тартаковер, завоевавший свой 2-й титул чемпиона страны. 2-е место занял выступавший вне конкурса швед Г. Штальберг, который, как и Тартаковер, прошел длинную дистанцию без поражений. 3-е место в турнире занял М. Найдорф. Он получил серебряную медаль национального чемпионата. Бронзовым призером чемпионата стал И. Аппель, разделивший с югославом В. Пирцем и венгром Э. Штейнером 4—6 места.

Из партий турнира наибольшую известность приобрела победа Тартаковера над Ловцким, в которой игравший черными Тартаковер осуществил 12-ходовый маневр ферзя, завершившийся эффектным ударом на тему слабости 1-й горизонтали.

Призы 
 I — 200$
 II — 150$ 
 XI — 15$ 

 приз за красоту — 100$

Таблица

Примечания

Ссылки 
 IV Szachowe Mistrzostwa Polski Jurata 1937
 4. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1937 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам